Haslett steht für:
 Haslett (Michigan), Ort im Ingham County

Haslett ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Haslett (* 1970), US-amerikanischer Schriftsteller
 Caroline Haslett (1895–1957), britische Ingenieurin

Siehe auch:
 Haslet